В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Сью Баркер 6-0, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Мартіна Навратілова (Переможниця)
  Даянн Балестрат (2-ге коло)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)

 Розмарі Казалс (півфінал)
 Керрі Рід (3-тє коло)
 Мартіна Навратілова (півфінал)
 Сью Баркер (фінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

US Indoors